In het seizoen 2022/2023 komt Red Bull Salzburg uit in de Oostenrijkse Bundesliga. In dit seizoen zal Red Bull Salzburg ook weer uitkomen in de ÖFB Cup. Red Bull Salzburg zal ook deelnemen aan de UEFA Champions League en de UEFA Europa League.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Bundesliga

ÖFB Cup

UEFA Champions League

UEFA Europa League

Statistieken

Tussenstand in Oostenrijkse Bundesliga

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Red Bull Salzburg naar seizoen
Oostenrijkse voetbalclub 2022/23